

Населені пункти та їхні частини
 Подленче — село в гміні Слупія Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Подленче — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Подленче — осада в гміні Сухань Старгардського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки